Fedeltà – virtù, con la quale una persona o una collettività di persone si vincolano affinché un legame o un obbligo verso un'altra persona o collettività di persone sia valido e mutuo
 Fedeltà – concetto teologico
 Giuramento di fedeltà – concetto giuridico del feudalesimo 
 Alta fedeltà – termine generico che stava ad indicare prodotti audio e video di qualità superiore
 Bassa fedeltà – termine generico che indica un tipo di produzione musicale "povera" rispetto agli standard usuali (high fidelity), per scelta o per necessità
Fedeltà (Allegiance) – episodio della sesta stagione di Stargate SG-1
Fedeltà – romanzo di Marco Missiroli
Fedeltà – serie televisiva ispirata al romanzo di Missiroli prodotta da Netflix